Van Houten-Ackerman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Van Houten-Ackerman House (Franklin Lakes, New Jersey), NRHP-ID 83001573
 Van Houten-Ackerman House (Wyckoff, New Jersey), NRHP-ID 83001574